

Patronyme 
 Charles Maigne (1879-1929), cinéaste américain ;
 Daniel Maigné (1957-), photographe français ;
 Francisque Maigne, (1814-1895), homme politique français ;
 Jacques Maigne (1951-2020), écrivain et journaliste français ;
 Julien Maigne (1816-1893), homme politique français ;
 Liliane Maigné (1928-2004), actrice française ;

Toponyme 
 Maigné, Commune française de la Sarthe ;

Homonymie de patronyme